(HTOL, engl.) ist ein Zuverlässigkeitstest in der Halbleiter- bzw. Mikroelektronik. Dabei werden die Halbleiterbauelemente und auch -schaltungen werden während des Testes höherer Spannung und höheren Temperatur ausgesetzt.

Manchmal wird HTOL in Begriff mit „“, „“ oder „“ zusammengebracht.

Einzelnachweise 

Werkstoffprüfung
Halbleiterelektronik